Borgia o família Borja, família noble valenciana radicada al poble aragonès de Borja i establerta a Xàtiva
 De Borgia
 Alfons Borgia (la Torreta de Canals, 1378 - Roma, 1458) 
 Cèsar Borgia
 Lucrècia Borgia (? - Ferrara, ducat de Ferrara, 1519), també donzella provinent de la dinastia valenciana dels Borja 
 Lucrècia Bòrgia (pel·lícula)  o Lucrèce Borgia , pel·lícula franco-italiana dirigida per Christian Jaque, estrenada el 1953
 Lucrezia Borgia
 Sant Francesc Borgia (Gandia, 1510 - Roma, 1572), duc de Gandia (1542-1543), baró i primer marquès de Llombai i lloctinent de Catalunya (1539-1543)